World Grand Prix 2015 − pierwsza edycja nierankingowego turnieju snookerowego. Turniej ten rozegrany został w dniach 16-22 marca 2015 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II miejsce: £ 35 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 10 000
Ostatnia 16: £ 5 000
Ostatnia 32: £ 2 500

Najwyższy break turnieju: £ 5 000

Pula nagród: £ 300 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
Źródło:
 142, 140, 121  Judd Trump
 139  Joe Perry
 136  Peter Ebdon
 122, 108, 106  Stephen Maguire
 121  Neil Robertson
 115  Rod Lawler
 113, 111  Martin Gould
 110  Mark Selby
 109, 102  Mark Davis
 105  Ronnie O’Sullivan
 101  Stuart Bingham

Bibliografia 
 World Grand Prix 2015

Przypisy 

Nierankingowe turnieje snookerowe
World Open (snooker)
2015 w Walii
2015 w sporcie
Llandudno